Örträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örträsket, Uppland, sjö i Värmdö kommun,  (5,43 ha)
Örträsket, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (5,93 ha)
Örträsk, Norsjö kommun, 
Örträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (29,2 ha)

Se även
Örträsksjön (Åsele socken, Lappland),  (5,78 ha)
Örträsksjön (Örträsks socken, Lappland),  (7,26 km²)
Örträsktjärn
Västra Örträsk, småort i Lycksele kommun, Västerbottens län, 
Östra Örträsk, småort i Lycksele kommun, Västerbottens län, 
Örträsks socken, sedan 1971 en del av Lycksele kommun, 
Örträsks landskommun, tidigare kommun i Västerbottens län

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn